Hawa est un roman de l'écrivain marocain Mohamed Leftah publié aux éditions de la Différence en 2010.

Résumé

Dans le quartier mal famé du Bousbir à Casablanca, Zapata et Hawa, jumeaux et amants, enfants d'une liaison entre un G.I. et une prostituée, grandissent au sein d'un milieu mafieux et tentent de vivre leur existence d'« anges bagarreurs ».

Roman marocain
Roman de langue française
Roman paru en 2010
Roman se déroulant au Maroc